TPM může označovat:

 Trusted Platform Module – zabezpečený kryptoprocesor (šifrovací procesor)
 Total Productive Maintenance – soubor aktivit pro udržení provozuschopnosti strojního parku
 Technical protection measures – jiné označení pro digital rights management (DRM)